Серва:

 Серва (Рибейра-де-Пена) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Серва (Гар) — коммуна во Франции, департамент Гар.
 Серва (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Серва — посёлок, Кочёвский район, Пермский край, Россия
 Серва (приток Иньвы) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.
 Серва (приток Лолога) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.

Персоналии 
 Серва, Жиль (род. 1945) — бретонский музыкант и поэт, автор-исполнитель, защитник бретонской культуры и языка.
 Серва, Келси (род. 1989) — канадская фристайлистка.
 Серва, Эва — польская актриса театра, кино и телевидения; также актриса озвучивания.